Die Tat steht für:

 Die Tat (Monatszeitschrift), deutsche Monatszeitschrift für Politik und Kultur (1909 bis 1938)
 Die Tat (Schweizer Zeitung), Schweizer Zeitung (1935 bis 1978)
 Die Tat (deutsche Zeitung), deutsche Wochenzeitung (1950 bis 1983)
 Die Tat, Novelle von Bruno Frank (1921), siehe Werke von Bruno Frank #Die Tat, Novelle (1921)